Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França (Corumbá de Goiás) — no Brasil
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França (Resende Costa) — no Brasil
 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha de França (São Paulo) — no Brasil
 Igreja de Nossa Senhora da Penha (Salvador) — no Brasil

Desambiguações de templos